Szabó Erika (1959) politikus, államtitkár
 Szabó Erika (1967) lovas, fogathajtó
 Szabó Erika (1974) válogatott labdarúgó
 Szabó Erika (1984) színész